In 1925/26 werd het vijftiende voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond. 

Hertha BSC werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als vicekampioen was ook SV Norden-Nordwest geplaatst. Norden-Nordwest versloeg VfR Köln 04 rrh. en verloor dan van Holstein Kiel. Hertha versloeg VfB Königsberg, FSV Frankfurt, Hamburger SV en plaatste zich zo voor de finale. Daarin was SpVgg Fürth echter te sterk.

1. Klasse

Groep A

Groep B 

 (1) BTFC Union 1892 protesteerde met succes tegen de uitslag van een wedstrijd van BFC Preußen waardoor deze eigenlijk moest degraderen. De voetbalbond schonk de club echter gratie zodat geen van beiden degradeerde.

Finale

2. Klasse

Nordkreis

Westkreis

Ostkreis

Play-off

Südkreis

Externe links
 fussball-historie 
 Euroleagues

Brandenburgse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1925/26